M – undicesima lettera dell'alfabeto italiano
М – lettera dell'alfabeto cirillico
M – lettera dell'alfabeto greco

Astronomia 
M – simbolo che abbrevia "Messier" nelle designazioni per i Messier Deepsky Objects
M – classe delle stelle di colore rosso, con temperatura superficiale <  K

Biochimica 
 Nella codifica degli amminoacidi ordinari, M – abbreviazione della metionina

Chimica 
 M – simbolo della molarità delle soluzioni
 m – simbolo della molalità delle soluzioni
 M in chimica organica è il simbolo di un generico metallo

Cinema 
 M - Il mostro di Düsseldorf – film del 1931 diretto da Fritz Lang
 M – film del 1951 diretto da Joseph Losey
 M – film del 2006 diretto da Ryūichi Hiroki
 M – film del 2007 diretto da Lee Myung-se 
 M – film del 2017 diretto da Sara Forestier 
 M – film del 2018 diretto da Yolande Zauberman
 M – film del 2018 diretto da Anna Eriksson 
 M – nome in codice del capo dell'MI6 nei film (e nei libri) di James Bond,

Editoria 
 M - Emme – rivista satirica allegata al quotidiano L'Unità, con cadenza settimanale

Entomologia 
 M – simbolo con cui si indicano, nella descrizione morfologica dell'ala degli insetti, la vena media e i suoi rami

Fisica 
 m – simbolo utilizzato per denotare una massa
 me denota spesso la massa dell'elettrone
 La M-teoria – soluzione proposta per i problemi della teoria delle superstringhe

Fumetti 
 M – nome di un membro dei "Generation X", una squadra di giovani mutanti affiliati agli "X-Men"
 M – opera del Mangaka Masakazu Katsura
 M – nome in codice di Mihael Keehl, personaggio di Death Note

Informatica 
 M è simbolo che abbrevia un prefisso binario che esprime il fattore 220 = 1.048.576
 M – nome alternativo per il linguaggio di programmazione MUMPS
 M – simbolo usato dall'ESRB per classificare i videogiochi (M sta per Mature, ovvero Adulto)

Latino 
 M indica il valore 1000 nel sistema di numerazione romano
 M. era l'abbreviazione del praenomen "Marcus"
 M.' era l'abbreviazione del praenomen "Manius"

Matematica 
 m – simbolo utilizzato per denotare la pendenza di una retta o la pendenza puntuale di una curva (v. forma pendenza-intercetta)
 M – simbolo utilizzato tipicamente per denotare una matrice
 M in teoria dei gruppi viene usata per denotare i gruppi di Mathieu
 Un M-set – opposto di un insieme di unicità

Metrologia 
 m – simbolo del metro, l'unita di misura SI della lunghezza
 M – simbolo che abbrevia mega, il prefisso SI che esprime il fattore 106 = 1.000.000
 m – simbolo che abbrevia milli, il prefisso SI che esprime il fattore 10−3 = 1/1000

Musica 
M – gruppo musicale new wave britannico
 M – album di John Abercrombie del 1980
 M – traccia dell'album Seventeen Seconds dei The Cure del 1980
M – singolo di Ayumi Hamasaki del 2000, dall'album Duty

Telecomunicazioni 
 M – dei prefissi ITU allocati al Regno Unito

Televisione 
 M – programma televisivo italiano

Trasporti 
 M – Sigla automobilistica internazionale di Malta
 M – lettera che si aggiunge alle versioni sportive delle auto BMW, dal nome della  Motorsport, loro reparto di elaborazione (ad es. BMW M3; BMW M5, ecc.)
 M – targa automobilistica di Madrid
 M – targa automobilistica di Monaco di Baviera
 M – simbolo che indica la presenza di una stazione della metropolitana

Altro 
 M – standard di videoregistrazione

Pagine correlate
Combinazioni di due lettere e di tre lettere che iniziano per M.